Hajiwka (ukr. Гаївка) – wieś na Ukrainie w rejonie szackim, w obwodzie wołyńskim, położona nad jeziorem Piaseczno. Miejscowość istnieje od 1993 roku.

Linki zewnętrzne 
 Hajiwka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon szacki